Dieynaba Diallo, taekwondoïste sénégalaise
Dieynaba Diallo, pratiquante de wushu sénégalaise